Chernobil — cidade fantasma na Ucrânia, abandonada em 1986 devido ao acidente nuclear de Chernobil
Usina Nuclear de Chernobil
Acidente nuclear de Chernobil
Museu Nacional de Chernobil
Fórum de Chernobil

 Chernobyl (minissérie) — uma minissérie de televisão.

 Win32/CIH ou Chernobyl (Malware) — vírus de computador

Desambiguação